Ждановка — село в Александровском районе Оренбургской области, расположено в 100 километрах на север от Оренбурга.

Население

История 
Колония № 8 (позже Романовка) основано в 1895 году немцами-меннонитами переселенцами из Таврической губернии. В 1930-х годах к Ждановке было присоединено село Деевка.

Примечания

Ссылки 
 Ждановка

Населённые пункты Александровского района (Оренбургская область)